Buschfort ist der Familienname von:

 Hermann Buschfort (1928–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Buschfort (* 1961), deutscher Sozialwissenschaftler und Politologe, Fernsehjournalist und Sachbuchautor